Edward ou Ted Russell peut faire référence à :

 Edward Russell ( comte de Bedford) (1572–1627), aristocrate et homme politique anglais
 Edward Russell (1642-1714), homme politique anglais
 Edward Russell ( comte d'Orford) (1653–1727), First Lord of the Admiralty sous le roi Guillaume III d'Orange-Nassau
 Edward Russell (Maine) (1782–1835), secrétaire d'État du Maine (1830–1831), général de brigade dans la milice
 Edward Russell (1824-1877),  de Clifford, homme politique britannique
 Edward Russell (homme politique australien) (1878–1925), sénateur australien
 Edward Russell (trade unionist) (1867–1943), syndicaliste australien
 J. Edward Russell (1867–1953), représentant de l'Ohio
 Edward Russell (1805–1887), officier de marine et député britannique
 Edward Russell ( baron Russell de Liverpool) (1834–1920), journaliste britannique et homme politique libéral
 E. John Russell (1872–1965), agriculteur britannique
 Edward Russell ( baron de Clifford) (1907–1982)
 Edward Russell ( baron Russell de Liverpool) (1895–1981), soldat, avocat et historien britannique
 Edward Russell (cricket) (1875–1940), joueur de cricket anglais
 E. S. Russell (1887–1954), biologiste écossais et philosophe de la biologie
 Ted Russell (homme politique canadien) (1904–1977), homme politique et écrivain canadien
 Ted Russell (homme politique irlandais) (1912–2004), homme politique irlandais et directeur d'entreprise
 Ted Russell (musicien), chef d'orchestre du Mississippi

Voir aussi
 Theodore Russell